

Населені пункти та їхні частини
 Осухув — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Осухув — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Осухув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Осухув — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Осухув — частина села Старий Жабенець у гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки